Az aktíniumnak (Ac) nincs stabil izotópja, így standard atomtömege nem adható meg. 32 ismert izotópja (205Ac és 236Ac között) és 2 magizomerje létezik. A természetben két izotópja fordul elő, az 227Ac és az 228Ac, rendre az 235U és a 232Th bomlási sorának tagjaként. Az 228Ac rendkívül ritka, szinte az összes természetes aktínium a 227-es izotóp formájában fordul elő.

Legstabilabb izotópja az 227Ac (felezési ideje 21,772 év), az 225Ac (10,0 nap) és az 226Ac (29,37 óra). A többi izotóp felezési ideje 10 óránál rövidebb, a többségé az egy percet sem éri el. A legrövidebb élettartamú ismert izotóp az 217Ac (felezési ideje 69 ns).

A tisztított 227Ac a bomlástermékeivel (227Th és 223Fr) 185 nap után kerül egyensúlyba.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Aktínium